Сидан има више значења:
 Сидан (Монтана)
 Сидан (Канзас)
 Сидан (Минесота)